En Pologne, Strzyżew peut faire référence à :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Strzyżew est un village, situé dans la Powiat de Pleszew.
 Strzyżew est un village, situé  dans la Powiat d'Ostrów Wielkopolski.

dans la voïvodie de Lublin
 Strzyżew est un village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Strzyżew est un village, situé dans la gmina de Kampinos, dans la Powiat de Varsovie-ouest.